Миа Май, также Миа Мэй (, настоящее имя Гермине Пфлегер; ; 2 июня 1884 Вена, Австро-Венгрия — 28 ноября 1980 Лос-Анджелес, США) — австро-немецкая актриса.

Супруга австро-немецкого продюсера и режиссёра Джоэ Мая, от брака с которым имела дочь Еву Май, также ставшую актрисой. С 1912 по 1924 год снялась в 41 фильме.

Биография 
В пять лет впервые оказалась в театре, после чего получала детские роли. Появилась на венской сцене как актриса и певица под псевдонимом Герма Ангелот (). В 1902 году вышла замуж за режиссёра и продюсера Джое Мая, от которого у неё была дочь Ева. Позже она также стала исполнять детские роли в постановках Джое Мая.

Под новым псевдонимом Миа Май с 1910 года вновь начала работать в театре, а именно Доме оперетты в Гамбурге. Позже её муж взял псевдоним и для себя. В 1912 году Май снялась в первом фильме своего мужа «В глубине шахты». В последующие годы её работа не ограничилась проектами Джое Мая. Снялась в фильме Фрица Ланга «Блуждающий образ» (1920) и в крупных проектах Джое Мая — «Правда побеждает» (1919), «Хозяйка мира» () (1919), «Индийская гробница» (1921) и «Трагедия любви» (1923).

После самоубийства дочери Евы, в 1924 году Миа Май закончила актерскую карьеру. Вместе с мужем в 1933 году эмигрировала в США.

Избранная фильмография

Награды 
 1969 — Deutscher Filmpreis

Примечания

Ссылки